GGT7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 662 амінокислот, а молекулярна маса — 70 467.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, гідролаз, ацилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Трансферази